De manière propre ou métaphorique, le mot pastoral (comme substantif ou adjectif) fait référence directement ou lointainement au pasteur, dans son activité ou champ d'action, en relation avec son troupeau.

Cinéma 
 Pastorale (1950), film d'animation expérimental de Mary Ellen Bute
 Pastorale (1975), film soviétique d'Otar Iosseliani
   (2016), film américain d'Ewan McGregor d'après le roman de Philippe Roth

Littérature 
 La pastorale est un thème littéraire datant de l'Antiquité (nostalgie des citadins pour la nature et, par extension, pour un passé mythique où l’empreinte de l’homme sur la nature était nulle) évoquant une forme d’harmonie originelle entre l’homme et la nature.
 On la retrouve dans la poésie pastorale et le roman pastoral. La littérature anglo-irlandaise en particulier en a fait grand usage. On la retrouve jusque dans les romans d’auteurs modernes tels que Dermot Bolger. Par ailleurs, la politique a parfois recours à elle (écologie).
 Pastorale est une œuvre littéraire écrite par Francesc Eiximenis en latin (1397 – 1400).
 Pastorale est une nouvelle de Marcel Aymé (1931).
 La Pastorale est une nouvelle de Stephen King parue dans le recueil Danse macabre (1978).
 Pastorale américaine est un roman de Philip Roth ayant obtenu en 1998 le Prix Pulitzer.

Musique 

 La pastorale héroïque est une pièce lyrique destinée à la scène, pratiquée en France aux .
 Plusieurs œuvres religieuses ou profanes de Marc-Antoine Charpentier, sont des pastorales : Pastorale sur le naissance de notre Seigneur Jésus Christ, H 482 et H 483, ainsi que La couronne de fleurs H 486, Amor  vince ogni cosa H 492, Pastoraletta Italiana  H 493, Petite pastorale H 479.
Le Désespoir de Tircis, est une pastorale  (1688) de Jean Desfontaines
 L’Amour fléchi par la constance (1697),S 143, est une pastorale de Michel-Richard de Lalande
 Pastorale est le sous-titre de la  de Beethoven.
 Pastorale est le sous-titre, non authentique, de la  pour piano de Beethoven.
 Pastorale est une œuvre de la compositrice Mel Bonis.
 A Pastoral Symphony est le sous titre de la  de Ralph Vaughan Williams.

Peinture 

 Le thème de la pastorale est particulièrement en faveur dans la peinture française aux  ;
 Pastorale, un tableau réalisé par le peintre espagnol Joan Miró en 1923-1924

Religion 
 On appelle "épîtres pastorales" trois livres du Nouveau Testament (lettres de saint Paul).
 La pastorale est la branche pratique de la théologie, qui étudie comment mieux faire passer le message de l'Évangile auprès du peuple chrétien.
 Une lettre pastorale est une lettre circulaire envoyée par un évêque aux fidèles et clergé de son diocèse.

Théâtre 
 La pastorale provençale est une pièce jouée en Provence durant les fêtes de Noël. Elle retrace l’histoire de la nativité au travers du quotidien provençal. Cette pièce est chantée et parlée. 
 La pastorale au Béarn est présente dans la tradition orale et théâtrale béarnaise. Elle retrace certains événements historiques liés au Béarn, qui sont très souvent joués en béarnais.
 La pastorale souletine est une pièce de théâtre jouée entièrement en langue basque (souletin) de manière très codifiée, sur un thème historique ou religieux et interprétée par les habitants des villages.

Voir aussi 
 Pastoralisme une activité agricole liée à la transhumance.